Nemtschinow (russisch , nach englischer Transkription ) ist der Familienname folgender Personen:

 Sergei Lwowitsch Nemtschinow (* 1964), ehemaliger russischer Eishockeyspieler und derzeitiger -trainer
 Wassili Sergejewitsch Nemtschinow (1894–1964), russischer Ökonom, Statistiker und Hochschullehrer